

Arte 
 Arte mosana – arte medievale tipica della valle della Mosa nel Belgio e dei Paesi Bassi (Principato vescovile di Liegi).

Geografia 
 Moșana – comune della Moldavia situato nel distretto di Dondușeni
 Mosana – frazione di Giovo nella provincia autonoma di Trento
 Mosana – isolotto vicino all'atollo di Vaitupu (Tuvalu)